Jean-Claude et Angélique Nachon forment un couple de compositeurs français
 Louis Nachon est un homme politique français
Patronyme français